TXV ist die Abkürzung für:

 thermostatic expansion valve, dt. Expansionsventil
 Textverarbeitung als Schulfach

TXV als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: bestimmte Mietwagen, siehe Kfz-Kennzeichen (Belgien)#Taxis

TXV